

Sens et origine du prénom 
Alaric est un prénom masculin d'origine germanique, et plus précisément d'origine gotique, et signifiant all, tous, et ric (reiks), chef.

Variante 

 Alric

Sens et origine du patronyme 
Alarie, Alary, Allary ou Alari est la transformation du wisigoth alaric composé de alles signifiant tous - toutes -  et ric signifiant chef ou puissant ou encore massif qui a aussi donné Ulrich.

Le prénom, implanté en Occident par l'intermédiaire de ce peuple germanique, est à l'origine d'une série de patronymes français localisés surtout dans le sud-ouest du pays et dans les Vosges : « Alaric », « Alric », peut-être également « Alrik, Auric », « Aury » et « Auri ».

Personnages historiques 
 Alaric Ier, roi des Wisigoths
 Alaric II, roi des Wisigoths
 Alaric d'Ufenau, saint catholique du

Personnage mythologique 
 Alaric, roi légendaire de Suède

Prénom

Hydronyme 
 Canal d'Alaric, un canal qui traverse une partie de la Bigorre et du Gers

Toponyme 
 Montagne d'Alaric, dans la région de Carcassonne ainsi qu'une commune du Vaucluse nommée La Roque-Alric, en France

Prénom allemand
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Homonymie d'hydronyme